Ambroz Ranjina je bio hrvatski dominikanac iz Dubrovnika. Prvim je hrvatskim biografom.

Izvori 

Biografi
Dominikanci
Životopisi, Dubrovnik